Het twintigste Europees kampioenschap voetbal onder 17 werd gehouden van 27 april tot en met 10 mei 2002 in Denemarken. Het toernooi werd voor de eerste keer gewonnen door Zwitserland. De finale eindigde in 0–0, waarna Zwitserland won na strafschoppen. Engeland werd derde.

Dit was de eerste editie waarbij de leeftijdsgrens voor deelname was verhoogd naar 17 jaar. In de voorgaande jaren was die grens 16 jaar.

Kwalificatie

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links 
 RSSSF
 UEFA

2002
Voetbal in 2002
Voetbal in Denemarken
Voetbal